Scharkowa ist der Familienname folgender Personen:
Olga Nikolajewna Scharkowa (* 1979), russische Curlerin
Polina Jurjewna Scharkowa (* 1994), russische Handballspielerin